SkyWork Airlines AG, действующая как SkyWork Airlines, — швейцарская авиакомпания со штаб-квартирой в коммуне Бельп, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки по аэропортам Европы и Северной Африки, а также чартерные рейсы в летний период.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является аэропорт Берн.

Флот 

В декабре 2013 года авиакомпания SkyWork Airlines эксплуатировала следующие самолёты

Маршрутная сеть 
В конце апреля 2013 года маршрутная сеть авиакомпании SkyWork Airlines охватывала следующие аэропорты:

Австрия
 Вена — международный аэропорт Вены
Хорватия
 Риека — аэропорт Риека (сезонный)
 Сплит — аэропорт Сплит (сезонный)
 Задар — аэропорт Задар (сезонный)
Франция
 Фигари — аэропорт Фигари/Южная Корсика (сезонный)
 Ницца — аэропорт Ницца Лазурный Берег (сезонный)
Германия
 Берлин — аэропорт Берлин Тегель
 Кёльн/Бонн — аэропорт Кёльн/Бонн
 Гамбург — аэропорт Гамбург
 Мюнхен — аэропорт Мюнхен
Италия
 Бриндизи — аэропорт Бриндизи (сезонный)
 Кальяри — аэропорт Кальяри/Эльмас (сезонный)
 Катания — аэропорт Катании Фонтанаросса (сезонный)
 Эльба — аэропорт Кампо-нелль’Эльба (сезонный)
 Неаполь — аэропорт Неаполь (сезонный)
 Ольбия — аэропорт Ольбия Коста-Смеральда (сезонный)
Нидерланды
 Амстердам — аэропорт Схипхол
Испания
 Барселона — аэропорт Эль-Прат
 Ивиса — аэропорт Ивиса (сезонный)
 Маон — аэропорт Менорка (сезонный)
 Пальма — аэропорт Пальма-де-Мальорка
Швейцария
 Берн — аэропорт Берн (хаб)
Тунис
 Джерба — международный аэропорт Джерба (сезонный)
Великобритания
 Лондон — аэропорт Лондон Сити

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Sky Work Airlines  
 Официальный сайт авиакомпании Sky Work Airlines 
 Официальный сайт авиакомпании Sky Work Airlines 
 Воздушный флот авиакомпании Sky Work Airlines
 Sky Work Airlines aircraft

Авиакомпании Швейцарии